Die Open Seat Godó 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. April 2000 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden keine anderen Turniere statt. Das Turnier gehörte zur Kategorie der International Series Gold zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Félix Mantilla, der in diesem Jahr schon in der zweiten Runde scheiterte. Es gewann der Russe Marat Safin, der damit seinen ersten von insgesamt sieben Titel der Saison und seinen zweiten überhaupt in seiner Karriere feierte. Im Doppel siegte die schwedische Paarung Nicklas Kulti und Mikael Tillström, die damit die Nachfolge von Jewgeni Kafelnikow und Paul Haarhuis antraten. Für die beiden Schweden war es der fünfte Titel, den sie gemeinsam feiern konnten. Während Kafelnikow nicht zur Titelverteidigung antrat, stand Haarhuis mit seinem neuen Doppelpartner Sandon Stolle im Finale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie die vier bestplatzierten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 900.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Barcelona